Лимовое — деревня в Колпнянском районе Орловской области. Входит в состав Ярищенского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Лимовое находится в юго-восточной части области на Среднерусской возвышенности.
 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 % от общей численности населения в 90  жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство с зоной сельскохозяйственного использования, индивидуальная застройка усадебного типа.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Колпнянского района